HMS Falkland — название двух кораблей британского Королевского флота:

 HMS Falkland (1696) — 54-пушечный линейный корабль 4 ранга, закуплен в 1696 году. Первый боевой корабль, построенный на территории современных США. Несколько раз перестраивался. Выведен из состава флота в 1768 году.
 HMS Falkland (1853) — 18-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1853 году, продан в 1862.

См. также 
 HMS Falkland Prize, бывший французский 36-пушечный корабль 5 ранга La Seine. Захвачен первым HMS Falkland и HMS Dreadnought в 1704 году и переименован. Разбился в 1705 году, продан в 1706 году.